Fernández Lobbe ist der Familienname folgender Personen:

 Ignacio Fernández Lobbe (* 1974), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Juan Martín Fernández Lobbe (* 1981), argentinischer Rugby-Union-Spieler